Командные соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 29 июля 2021 года  в токийском центре Макухари Мессе. В турнире приняли участие 8 сборных. Командный турнир в данном виде оружия состоялся на Олимпийских играх в 14-й раз.

Российские фехтовальщицы, выступавшие под флагом Олимпийского комитета России, стали обладательницами золотых медалей. Эта победа стала шестой в истории советского и российского фехтования в данном виде программы. Сборная Франции впервые с 1984 года попала в число призёров в командном турнире рапиристок: француженки заняли второе место, уступив в финале россиянкам. Итальянки замкнули тройку призёров, оказавшись сильнее команды США в поединке за бронзовые медали.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Ход соревнований

Медальные поединки

Примечания

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года